Kłosiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Wiktor Kłosiewicz (1907–1992), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Staatssekretär
 Władysław Kłosiewicz (* 1955), polnischer Cembalist, Dirigent und Musikpädagoge